San Felice ist
 die italienische Form von Heiliger Felix
 der Name mehrerer Orte in Italien:
 San Felice a Cancello in der Region Kampanien
 San Felice Circeo in der Region Latium
 San Felice del Benaco in der Lombardei
 San Felice del Molise in der Region Molise
 San Felice sul Panaro in der Region Emilia-Romagna
 Senale-San Felice, italienischer Namensbestandteil  der Gemeinde Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix, Südtirol
 San Felice in Val di Non, italienischer Name  der Ortschaft St. Felix (Südtirol) im Nonstal, Südtirol, Teil der zuvor genannten Gemeinde